Европейско първенство по волейбол за мъже 2005, накратко Евроволей 2005, е 24-тото издание на международния континентален турнир. Домакини на събитието са Италия и Сърбия и Черна гора, като това е първото европейско първенство провеждано в две страни. Шампионатът продължава от 2 септември до 11 септември 2005 година, а двубоите се провеждат в градовете Рим и Белград. Победител в надпревата става отбора на Италия с треньор Джан Паоло Монтали.

Предварителен кръг

Група А 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Полуфинали и Финали

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Класиране

Крайно класиране 

|}

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Алберто Чизола
 Най-добър нападател:  Израел Родригес
 Най-добър на блокада:  Луиджи Мастранджело
 Най-добър на сервис: Иван Милкович
 Най-добър на поста либеро:  Мирко Корзано
 Най-добър разпределител: Никола Гърбич
 Най-добър посрещач:  Павел Абрамов

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол